Betania – località della Giudea citata nei Vangeli
Betania oltre il Giordano – località in cui si presume sia avvenuto il Battesimo di Gesù.
Betânia – comune del Brasile nello Stato di Pernambuco
Betania – comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia
Betania – comune del Panama
Betania – frazione del comune di Tolmezzo (Friuli-Venezia Giulia)
Betania – si riferisce alle apparizioni della Madonna avvenute a Finca Betania, località in Venezuela
Bethania (o Betania) – luogo religioso che sorge presso la penisola della Maddalena di Siracusa